International Championship 2019 – drugi duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2019/2020. Rozegrany został w Daqing w Chinach w dniach 4–11 sierpnia 2019 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: £ 175 000
II miejsce: £ 75 000
Półfinalista: £ 32 000
Ćwierćfinalista: £ 21 500
Runda 3: £ 13 500
Runda 2: £ 8 500
Runda 1: £ 4750

Najwyższy break turnieju: £ 6000

Pula nagród: £ 802 000

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego 

 141, 131, 116, 113, 111, 108, 104, 102, 102, 101, 100, 100  Judd Trump
 141, 119, 117, 101  Mark Allen
 137  Allister Carter
 136  Joe Perry
 133  Stephen Maguire
 132, 126, 100  Gary Wilson
 132  Xiao Guodong
 131, 126, 104, 101  Ding Junhui
 131  Tom Ford
 128, 108  Louis Heathcote
 127, 103  Mark Selby
 124, 104  Sam Craigie
 123, 105  Stuart Bingham
 121  Jimmy Robertson
 120, 105  Liang Wenbo

 119, 103, 102, 100  Neil Robertson
 118  Jak Jones
 116  Daniel Wells
 115, 103  Scott Donaldson
 115  Yuan Sijun
 111, 102  Luca Brecel
 110  Elliot Slessor
 109, 102, 101  David Gilbert
 107, 104  Kurt Maflin
 106, 103  Shaun Murphy
 105  Yan Bingtao
 102  Zhou Yuelong
 100  Kyren Wilson
 100  Liam Highfield
 100  Mark Joyce

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostały w dniach 14–17 czerwca 2019 w Ponds Forge International Sports Centre w Sheffield (pary nr. 1, 2, 5, 10, 21, 23, 52 oraz 72 rozegrały swoje mecze podczas fazy telewizyjnej). Wszystkie spotkania zostały rozegrane w formacie „do 6 frame’ów”.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 147  Tom Ford
 139, 100  Luo Honghao
 137, 116  Joe Perry
 135  Scott Donaldson
 134, 124  Mark Selby
 134, 103  Liam Highfield
 133  Stuart Bingham
 132, 126  Lü Haotian
 129, 108  Stephen Maguire
 127, 115, 112  Neil Robertson
 126, 112  Thepchaiya Un-Nooh
 123, 104  Michael Holt
 120  Graeme Dott
 118, 112  Allister Carter
 118  Bai Langning
 115  Ashley Carty

 115  Tian Pengfei
 115  Xiao Guodong
 111  Chang Bingyu
 111  Gary Wilson
 111  Ryan Day
 108  Eden Szaraw
 108  Yuan Sijun
 107  Brandon Sargeant
 107  Liang Wenbo
 106  Kurt Maflin
 105  Anthony Hamilton
 103  Louis Heathcote
 101  Jamie Clarke
 101  Mei Xiwen
 100  Hossein Vafaei

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com

International Championship
2019 w Chinach
2019 w snookerze